Чупикуаро () — населённый пункт в Мексике, входит в штат Мичоакан. Население 38 человек.

Ссылки 

Города Мичоакана